Владимир Сычёв:
 Сычёв, Владимир (род. 1945) — советский, российский и французский фотограф.
 Сычёв, Владимир Алексеевич (род. 1962) — советский и российский футболист, тренер.
 Сычёв, Владимир Васильевич (1924—2016) — советский и российский учёный в области аэромеханики.
 Сычёв, Владимир Васильевич (тренер) (1935—2014) — советский и российский тренер по плаванию, заслуженный тренер СССР.
 Сычёв, Владимир Владимирович (род. 1971) — советский и российский актёр. Примечания